Оума () — имя собственное. Представители:
 Оума, Кассим (род. 1996) — угандийский боксёр-профессионал.
 Оума, Тимоти (род. 2004) — кенийский футболист, полузащитник.
 Оума, Эрик (род. 1996) — кенийский футболист, защитник.